Деспот (, despotēs, Despot) може да се отнася за:

 Деспот (титла) — византийска дворцова титла; управител на област - деспотство (деспотат)
 Деспот – самостоятелен управител на държава с форма на управлението му – деспотизъм
 Деспот – гръцка титла на епископ (владика)
 Деспот (герб) — полски благороднически герб
 Деспот (разг.) – крайно жесток управител; тиран.